Hysni Maxhunaj, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu, 1989. – 1990. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri